Унгурян Павло Якимович, Павло́́ Яки́мович Унгуря́н (нар. 12 листопада 1979, Кишинів, Молдавська РСР, СРСР) — український політик та громадський діяч, Народний депутат України.
 Унгуряну Сергій Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ніколае Унгуряну (рум. Nicolae Ungureanu, нар. 11 жовтня 1956, Крайова) — румунський футболіст.
 Міхай Резван Унгуряну (рум. Mihai-Răzvan Ungureanu; нар. 22 вересня 1968, Ясси) — румунський державний і політичний діяч, колишній прем'єр-міністр.
 Еміл Унгуряну (рум. Emil Ungureanu; нар. 1 листопада 1936, Тиргу-Жіу — 2012) — румунський шахіст і суддя міжнародного класу, Міжнародний майстер від 1978 року.